Wielkopolska – kraina historyczna
 prowincja wielkopolska (dawniej prowincya Wielkopolska) – prowincja Korony Królestwa Polskiego
 „Południowa Wielkopolska” – miesięcznik regionalny

Kluby sportowe:
 1. KFA Wielkopolska
 Wielkopolska Komorniki

Inne:
 Armia Wielkopolska
 Nizina Wielkopolska (właśc. Nizina Południowowielkopolska)
 Gazeta Wielkopolska
 Kronika wielkopolska
 Autostrada Wielkopolska SA
 Wielkopolska Droga św. Jakuba
 Wielkopolska Telewizja Kablowa
 Wielkopolska Chorągiew Harcerek ZHR
 Wielkopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
 s/y Wielkopolska - polski jacht żaglowy